Serhij Kuczerenko – ukraiński piłkarz i trener (ur. 1961)
 Serhij Kuczerenko – ukraiński piłkarz (ur. 1984)
 Serhij Wołodymyrowicz Kuczerenko – ukraiński piłkarz i trener w piłce plażowej

Zobacz też 
 Kuczerenko